Artus Quellinus il Vecchio – scultore fiammingo
 Artus Quellinus il Giovane – scultore fiammingo